Il doppio del torneo di tennis Baltimore Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tim Gullikson e Marty Riessen che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Frew McMillan 2–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Frew McMillan (finale)
 Tim Gullikson /  Marty Riessen (campioni)

 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Bruce Manson /  Erik Van Dillen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Baltimore Open 1980